Летучий шотландец — многозначный термин:

 «Летучий шотландец» () — британский паровоз серии LNER Class A3.
 «Летучий шотландец» () — поезд-экспресс по маршруту Лондон — Эдинбург.
 «Летучий шотландец» (, 1929) — фильм-триллер режиссёра Каслтона Найта.
 «Летучий шотландец» (, 2006) — фильм режиссёра Дугласа Маккиннона о велосипедисте Грэме Обри.